

Patronyme
 Kōji Fukada (1980-), réalisateur japonais ;
 Kyōko Fukada (1982- ) est une chanteuse et actrice japonaise.
 Kyūya Fukada (1903-1971) est un écrivain et alpiniste japonais.
 Shiho Fukada ( - ) est une photojournaliste japonaise.
 Toshio Fukada (1928- ) est un photographe japonais.
 Yasukazu Fukada (1878-1928) est un philosophe japonais spécialiste d’esthétique.

Homonymie
Homonymie de patronyme